Diese Liste der Studentenverbindungen in Hamburg verzeichnet die Studentenverbindungen an der Universität Hamburg und anderen Hamburger Hochschulen. Ein großer Teil der heute in Hamburg ansässigen Verbindungen existierte bereits vor Gründung der Hamburger Universität 1919. Einige wurden von Studenten der Hamburger Technischen Staatslehranstalten oder des Hamburgischen Kolonialinstituts gegründet, andere verlegten ihren Sitz nach dem Ersten oder nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hamburg.

f.f. = farbenführend 
v.u. = Leserichtung von unten nach oben

Ehemalige Verbindungen 

f.f. = farbenführend 
v.u. = Leserichtung von unten nach oben

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 61–66.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.

Einzelnachweise 

!
Hamburg